Аполло́нов (реже Апполо́нов) — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму Аполлонова.

Известные носители:
 Аполлонов, Александр Алексеевич (1947—2017) — российский скульптор, Заслуженный художник Российской Федерации.
 Аполлонов, Алексей Павлович (1893—1954) — советский врач.
 Аполлонов, Аркадий Николаевич (1907—1978) — советский государственный и военный деятель.
 Аполлонов, Борис Павлович (1890—1961) — советский врач, клиницист-педиатр.
 
 Апполонов, Евгений Михайлович (род. 1954) — учёный-кораблестроитель, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (2013—2016).

 Григорьев-Апполонов, Андрей Генрихович (род. 1970) — российский певец.

См. также 
 Остров Аполлонова 
 AppolonovGang